A DX jelentései:

 Distance x, nagy távolságú vétel
 DirectX, csomag a Windows rendszerekhez
 Deluxe szó rövidítése általában szoftvereknél